George Washington Glick
 Glick - mascote símio da equipe de heróis do desenho animado "Super Amigos"

Desambiguação